Bryan Fury (dj)
 Bryan Fury (tekken)